Blau är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Édouard Blau (1836–1906), fransk författare
 Francine D. Blau (född 1946), amerikansk ekonom
 Freda Meissner-Blau (1927–2015), österrikisk politiker
 Hermann Blau (1871–1944), tysk kemist
 Jenő Blau, ändrat till Eugène Ormándy (1899–1985), amerikansk dirgent
 Judith Blau (född 1942), amerikansk sociolog
 Marietta Blau (1894–1970), österrikisk fysiker
 Otto Blau (1828–1879), tysk orientalist
 Peter Blau (1918–2002), amerikansk sociolog
 Rolf Blau (född 1952), tysk fotbollsspelare
 Tina Blau (1845–1916), österrikisk konstnär

Efternamn